Gram o grama, planta herbàcia
 Gram (Dinamarca), població de Dinamarca al municipi de Hadesrlev 
 Tinció de Gram, tinció diferencial emprada en microbiologia per a la visualització de bacteris en preparacions microscòpiques
 Matriu de Gram, matriu matemàtica
 Gram (g), unitat de mesura del Sistema Mètric Internacional
 Gram (mitologia), en la mitologia escandinava espasa que Sigurd va usar per matar el drac Fafner
 Gram (criptomoneda), és una criptomoneda en estat de desenvolupament creat pels germans Pável i Nikolái Durov que formarà part del conglomerat de serveis de Telegram Open Network.